Воронки

 Воронки́ или городские ласточки () — род птиц семейства ласточковых.

Топонимы 
 Белоруссия
 Воронки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Воронки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 
 Россия
 Воронки — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги. 
 Воронки — внутригородской район Уфы.
 Воронки — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Воронки — село в Раздольненском районе Крыма.
 Воронки — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Воронки — деревня в Красногорском районе Московской области.
 Воронки — посёлок в Пронском районе Рязанской области.
 Воронки — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Воронки — село в Киреевском районе Тульской области.
 
 Украина
 Воронки — село в Владимирецком районе Ровненской области.

См. также 
 Воронок (значения)
 Вороньки